Acreage steht für:
 Acreage Slough, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Dykstra Acreage Airport, ein Flughafen im US-Bundesstaat Minnesota
 Kansas City Suburban Acreage, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Missouri
 The Acreage, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Florida